«Лабиринт» — исторический двухсерийный фильм 2012 года, снятый Кристофером Смитом по одноимённому роману британской писательницы Кейт Мосс, ставшему бестселлером в 2006 году. Действие фильма связано с поисками Святого Грааля и происходит в окрестностях Каркасона в двух временных планах: во время гонений на катаров в начале XIII века и в наши дни.

Фильм является совместным производством Германии (Tandem Communications) и ЮАР (Film Afrika Worldwide); он также со-продюсировался компанией Ридли Скотта (Scott Free) (Tandem Communications и Scott Free ранее уже имели опыт сотрудничества над телесериалом «Столпы Земли»). Премьера фильма на телевидении состоялась осенью 2012 года в Канаде, Польше, Португалии и Южной Корее.

Снимался фильм в 2011 году во Франции, в окрестностях Каркасона, а затем в Южной Африке (в Кейптауне).

Сюжет 
Действие происходит на юге Франции в городе Каркасон и его окрестностях. Главной героиней сюжетной линии, происходящей в наши дни, является молодая девушка по имени Элис, которая неожиданно получает в наследство от тёти дом в Каркасоне. Элис приезжает туда и в качестве волонтёра участвует в археологических раскопках под городом. Она случайно находит открывшийся после землетрясения вход в пещеру, где обнаруживают два скелета, а также перстень с изображением лабиринта и рисунок лабиринта на стене. Эта находка неожиданно вызывает интерес со стороны разных людей, среди которых глава тайного мистического ордена Мари-Сесиль де Л’Орадор и фанатичный католик Поль Оти. Как со временем выясняется, пещера связана с тайной Святого Грааля, который они оба мечтают найти: Л’Орадор — для того, чтобы обрести бессмертие, а Оти — чтобы уничтожить его как опасную ересь. Элис случайно знакомится с Уиллом, любовником Л’Орадор, который рассказывает ей о кровавых ритуалах, проводимых Л’Орадор в подвале её дома.

Параллельно разворачивается другая сюжетная линия, происходящая в начале XIII века, когда в Каркасоне жила община катаров. Главная героиня Элэйс увлекается траволечением и не замечает, что её муж Гильом изменяет ей с её сестрой Орианой. Тем временем папа Иннокентий III провозглашает крестовый поход против катаров. Во время осады Каркасона все катары, не отрёкшиеся от своей веры, уничтожаются. Элэйс получает от умирающего отца перстень с изображением лабиринта и одну из священных книг, которые много веков берегут и тайно передают друг другу испытанные «хранители». Всего таких книг три, и вместе они позволяют обрести Святой Грааль. Хранительницей ещё одной книги оказывается травница Эсклармонда, наставница Элэйс, которая также умирает, оставляя книгу Элэйс. Ориана, ненавидящая сестру, выкрадывает книги и передаёт их одному из крестоносцев, который становится её мужем. Элэйс со служанкой и внуком Эсклармонды Сажье покидают Каркассон и скрываются в горах, где в уединении живёт третий «хранитель». У Элэйс рождается дочь, и проходит несколько лет, прежде чем она возвращается в город. Ориана замечает Сажье и девочку и догадывается, что это дочь Элэйс. Она ведёт девочку к пещере, чтобы выманить Элэйс с книгой. Туда же приходит Гильом, все эти годы скрывавшийся от крестоносцев и ничего не знавший о дочери. В сражении с солдатами, которых привела Ориана, Элэйс и её муж получают смертельные раны, однако Гильому удаётся убить Ориану. Элэйс просит Сажье быть хранителем книг и поведать историю катаров будущим поколениям.

Элис узнаёт, что является далёким потомком Элэйс. Она встречается с историком Одриком Бальярдом, который рассказывает ей про Элэйс и привозит Элис к пещере. Туда же едут Л’Орадор и Оти, которые понимают, что через Элис получат доступ к Граалю. Л’Орадор убивает Оти как конкурента и смертельно ранит Бальярда. Она уходит в открывшийся в пещере лабиринт. Умирая, Бальярд открывает Элис, что он и есть Сажье, проживший несколько веков и сохранивший память о трагических событиях прошлого. Пещера обваливается, погребая Бальярда вместе с тремя священными книгами. Элис остаётся с Уиллом.

В ролях 
 Ванесса Кирби — Элис
 Джессика Браун Финдлей — Элэйс
 Себастиан Стэн — Уилл
 Эмун Эллиотт — Гильом
 Тони Карран — Гай д’Эврё
 Джон Хёрт — Одрик Бальярд
 Кэти Макграт — Ориана
 Том Фелтон — Виконт Тренкавель
 Джон Линч — Симон де Монфор
 Бернард Шир — Поль Оти
 Мэтью Бэрд — Сажье
 Клаудия Джерини — Мари-Сесиль де Л’Орадор
 Сазман, Джанет — Эсклармонда

Примечания

Ссылки 

Фильмы Кристофера Смита
Телесериалы 2012 года
Телевизионные мини-сериалы Германии
Исторические телесериалы Германии
Мистические телесериалы
Телесериалы на английском языке
Фильмы о христианстве
Исторические телесериалы о XIII веке
Телесериалы ЮАР
Телевизионные мини-сериалы 2012 года